Demény Attila (1955–2021) zeneszerző, zongoraművész, operarendező
Demény Attila (1962) geológus, geokémikus, az MTA tagja